Макгиох () — шотландская фамилия. Известные носители:

 Макгиох, Джон (1955—2004) — шотландский рок-музыкант, гитарист.
 Макгиох, Дилан (род. 1993) — шотландский футболист.